Slovohrátky je logopedická aplikace pro děti, kterou vyvíjí český startup UP4APP s.r.o. Děti se zábavnou formou učí správnou výslovnost problematických hlásek a slov. Aplikace je dostupná pro Android a iOS. Logopedická cvičení navrhla brněnská specialistka Mgr. Helena Kolbábková a určeny jsou především pro použití na tabletu. Vývoj aplikace podporuje startupový inkubátor UP21.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Oficiální web
Facebook

České startupy
Logopedie